Васи́лий Замыцкий:
 Замыцкий, Василий Афанасьевич — дворянин и воевода Русского царства.
 Замыцкий, Василий Тимофеевич Большой по прозвищу Шумиха — московский дворянин, воевода на службе у московского князя Василия III.